RERO steht für:

 Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale, einen Bibliotheks-Verbundkatalog in der Schweiz
 RERO DOC ist die digitale Bibliothek des Westschweizer Bibliotheksverbundes RERO
 Release early, release often, ein Software-Paradigma
 Bahnhof Erpolzheim nach DS 100

RERO